Kollersdorf ist der Ortsname von:

 Kollersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kollersdorf (Gemeinde Schrems), Ortsteil von Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich